Веро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на південний схід від Парижа, 160 км на північний захід від Діжона, 45 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 802 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2036,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Верон на сайті французького Національного інституту географії
 Верон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Верон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Верон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Верон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна